Олтер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Олтер, Бейли (1932—1999) — политический деятель, второй вице-президент (1983—1987) и третий президент Федеративных Штатов Микронезии (1991—1996).
 Олтер, Том (1950—2017) — индийский актёр театра, кино и телевиденья, известный ролями в фильмах на хинди и английском языке.

Другое 
 Олтер — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Альтер